El Torneig de Budapest 2022, oficialment conegut com a Hungarian Grand Prix 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als WTA 250 de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juliol de 2022 al Europe Tennis Center de Budapest, Hongria.

La tennista estatunidenca Bernarda Pera va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 
 

2022
WTA Tour 2022